Оксид технеция — неорганические соединения металла технеция и кислорода:

 Оксид технеция(IV) 
 Оксид технеция(VII)